UMI — аббревиатура, которая может означать:

 UMi () — сокращённое обозначение созвездия Малая Медведица в астрономии.
 UMI — буквенный код (альфа-3) территории Малых тихоокеанских отдалённых островов Соединённых Штатов Америки согласно общероссийскому классификатору стран мира ОКСМ.
 U.M.I. — Итальянский математический союз.

См. также 
 UMI.CMS — коммерческая мультисайтовая система управления контентом.
 Уми — посёлок в Японии.